Földi bzw. Foldi ist ein ungarischer Familienname und der Familienname folgender Personen:

 Andrew Foldi (András Harry Földi, 1926–2007), ungarisch-amerikanischer Opernsänger (Bassbariton)
 Etelka Földi (* 1939), ungarische Ärztin, spezialisiert auf die Behandlung von Lymphödemen, Ehefrau von Michael Földi
 Imre Földi (1938–2017), ungarischer Gewichtheber
 Johann Földi (1755–1801), ungarischer Arzt und Naturwissenschaftler
 Kornélia Földi (* 1978), ungarische Biathletin
 Michael Földi (1920–2018), ungarischer Arzt, spezialisiert auf die Behandlung von Lymphödemen, Ehemann von Etelka Földi

Siehe auch:
 Földy